Bagua – concetto filosofico cinese
 Bagua – comune peruviano della regione di Amazonas
 Distretto di Bagua – distretto peruviano nella provincia di Bagua
 Provincia di Bagua – provincia peruviano nella regione di Amazonas
 Distretto di Bagua Grande – distretto peruviano nella provincia di Utcubamba, regione di Amazonas